Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen to drugi etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 10-16 grudnia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2018 w Austrii
Biathlon w Austrii